Une kiva est une pièce, en général de plan circulaire et semi-enterrée, utilisée par les Pueblos pour des rituels religieux,
 Kiva est une organisation à but non lucratif qui permet aux internautes de prêter de l'argent à des institutions de microcrédit,
 Kiva, un modèle d'autofaucheuse,
 Kiva, un village de la commune de Vihula du comté de Viru-Ouest en Estonie
 KIVa est un programme contre le harcèlement scolaire créé par la psychologue finlandaise Christina Salmivalli.

Patronymes 
Illia Kiva, homme politique ukrainien.
Kiva, Kiva Simova, chanteuse canadienne.